

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 9 podstawowych 
 Baranowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Baranowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo 
 Baranowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak 
 Baranowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Baranowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki 
 Baranowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Wielbark 
 Baranowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo 
 Baranowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Baranowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne
 Baranowo – część wsi Góreczki Wielkie w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Baranowo – wieś w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie kwasowskim

Litwa 
 Baranowo – wieś w gminie Bezdany rejonu wileńskiego